Карл Людвиг Георг фон Ра́умер (; 9 апреля 1783, Вёрлиц — 2 июня 1865, Эрланген) — германский геолог, географ и педагог. Отец филолога Рудольфа фон Раумера.

Биография 

Карл Георг фон Раумер родился в уважаемой семье камердиректора. Окончил Иоахимштальскую гимназию, затем изучал государственное и камеральное право в Гёттингенском и Галльском университетах, после чего окончил также курсы по геогнозии и минералогии во Фрайбурге.

В 1810 году благодаря помощи брата начал работу в горном департаменте в Берлине, однако уже спустя год перешёл в горное управление в Бреслау, а вскоре получил место профессора минералогии в местном университете и преподавал в нём до 1819 года, в 1813 году добровольцем уйдя на фронт Освободительной войны против Наполеона.

В 1812 году стал членом Баварской академии наук.

В 1819 году был вынужден перейти преподавать в Университет Галле, в 1823 году ушёл и оттуда, поступив в Нюрнбергский воспитательный институт, а в 1827 году, после его закрытия, — профессором естественной истории в Эрлангенском университете, где преподавал до конца жизни. Среди его учеников был, в частности, Иоанн фон Гофман, который впоследствии также стал преподавать в Эрлагенском университете.

Библиография 

Главные работы: «Geognostische Fragmente» (Нюрнберг, 1811), «Der Granit des Riesengebirges» (Берлин, 1813), Das Gebirge Niederschlesiens, der Grafschaft Glatz etc." (Берлин, 1819), «Versuch eines A-B-C-Buchs der Kristallkunde» (Берлин, 1820, том I; дополнение 1821), «Vermischte Scriften» (Берлин, 1819—1822), «Kreuzzüge» (Штутгарт, 1840—1865), «Lehrbuch der allgemeinen Geographie» (Лейпциг, 1832, 3-е издание — 1848), «Beschreibung der Erdoberfläche» (Лейпциг, 1832, 6-е издание — 1866), «Palästina» (Лейпциг, 1835, 4-е издание — 1860), «Geschichte der Pädagogik» (Штутгарт. 1843—1851; 5-е издание — Гютерсланд, 1878—1880, 2-я часть в 6-м издании — 1888) — главный труд Раумера; отдельный оттиск из него: «Die Erziehung der Mädchen» (4-е издание — 1886). После смерти Раумера вышла его автобиография (Штутгарт, 1866).

Примечания

Ссылки 
 
 Статья в ADB 
 Статья в Encyclopedia Americana 
 Статья в New International Encyclopedia 

Геологи Германии
Похороненные в Эрлангене
Члены Баварской академии наук
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Преподаватели Вроцлавского университета
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Преподаватели Эрлангенского университета
Почётные граждане Эрлангена